Andrzej Ryniak (1967-), hokeista, stolarz
 Bronisław Ryniak, żołnierz, pracownik związany z Sanokiem
 Jan Ryniak (1967-), tenisista, hokeista, trener, sędzia hokejowy
 Monika Ryniak (1960-), nauczycielka, działaczka społeczna, posłanka na Sejm V i VI kadencji
 Stanisław Ryniak (1915-2004), architekt, pierwszy polski więzień Auschwitz-Birkenau